Zabka bzw. Žabka ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Žabka (* 1977), slowakischer Eishockeyspieler bzw. -trainer
 Jozef Žabka (* 1975), slowakischer Radrennfahrer
 Marek Żabka (* 1955), polnischer Arachnologe
 Reinhard Zabka (* 1950), deutscher Künstler
 Thomas Zabka, (* 1959), Germanist
 William Zabka (* 1965), US-amerikanischer Schauspieler

Zabka ist der Name von Handelsketten:
 Żabka Polska, Polen
 Žabka (zu Tesco), Tschechien

Zabka ist in mehreren slawischen Sprachen die Verniedlichung zu Frosch